Фаланга  (від грецького phalangos — палець). Може означати такі поняття:

 Фаланга — частина скелету кінцівки людини та хребетних тварин.
 Фаланга — політичний рух фашистського спрямування в Іспанії.
 Фаланги (ряд) — ряд тварин класу павукоподібних.
 Фаланга (військова справа) — бойовий стрій піхоти в Стародавній Македонії, Греції та ряду інших держав.
 Африканська фаланга — колаборантська військова частина Режиму Віші у північній Африці
 Фаланга, або фаланстер — концепція Ш. Фур'є

а також Фаланг — в др. грецькій міфології брат Арахни.